Santullano (o San Julián) puede referirse a:

La iglesia de San Julián de los Prados, en Asturias, España, también conocida con ese nombre. 
Santullano, una parroquia del concejo asturiano de Salas.
Santullano, una parroquia del concejo asturiano de Las Regueras.
Santullano, una parroquia del concejo asturiano de Mieres.
Santullano, una parroquia del concejo asturiano de Bimenes.